Northam – capoluogo della Contea di Northam (Australia)
 Northam – paese del Devon (Regno Unito)
 Northam – città della Municipalità locale di Thabazimbi (Sudafrica)